

Chimica 
 R45 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche, indica una sostanza cancerogena

Trasporti 
 R45 – strada regionale Paternoster – Villiersdorp (Sudafrica)